

Lokalizacje

Niemcy 
 Würmsee – jezioro w Burgwedel
 Würmsee – dawna nazwa jeziora Starnberger See